Il potere del cane (The Power of the Dog) – romanzo di Thomas Savage del 1967
Il potere del cane (The Power of the Dog) – romanzo di Don Winslow del 2005
Il potere del cane (The Power of the Dog) – film del 2021 diretto da Jane Campion